Lei (achternaam) 雷, een Chinese achternaam.
lei (Hawaï), een bloemenkrans op Hawaï.
Lei (beek), een beekje in Noord-Brabant.
Leij, meerdere riviertjes in Noord-Brabant (doorverwijspagina).
Lei (Sardinië), een plaats in de provincie Nuoro in Sardinië.
leisteen, een gesteente.
lei (schrijfplank), een schrijfplank van leisteen.
Lei (voornaam), een voornaam voor jongens en meisjes.
Moldavische leu en Roemeense leu, meervoud: lei, munteenheden.
Dakleien, een soort dakbedekking

LEI kan verwijzen naar:
Legal Entity Identifier, een internationaal gestandaardiseerde code voor (financiële) instellingen
LEI Wageningen UR, een onderzoeksinstituut.

Zie ook
De Leien, een groep opeenvolgende straten in Antwerpen.